Комо — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Комо, Блейк (род. 1986) — канадский хоккеист.
 Комо, Перри (1912—2001) — американский певец.
 Комо, Росселла (1939—1986) — итальянская актриса.
 Комо, Чак (род. 1979) — франкоканадский музыкант, барабанщик поп-панк-группы Simple Plan.

Топоним 
 Комо — город в Италии.
 Комо — аэропорт (строительство завершено в 2013 году) в Папуа-Новая Гвинея.
 Комо — озеро в Италии.
 Комо — провинция в Италии.
 Комо — тауншип в штате Миннесота.

Другое 
 Комо — народ на территории Демократической Республики Конго.
 Комо — футбольный клуб из города Комо.
 Комо — язык в Судане и Эфиопии.

См. также 
 Комов
 Кома (значения)